Лос Кокитос има више значења:

 Лос Кокитос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Кокитос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Кокитос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокитос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокитос (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокитос (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Кокитос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Кокитос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику